EWV ist die Abkürzung für

 Europäische Wandervereinigung
 Energie- und Wasser-Versorgung GmbH

EWV